Джозеф Рудольф (Филли Джо) Джонс (15 июля 1923 — 30 августа 1985) — американский джазмен-ударник из Филадельфии, получил широкую популярность в составе первого «великого» состава Квинтета Майлса Дейвиса.

Биография 
В 1947 году Филли Джо Джонс стал постоянным ударником в клубе Café Society в Нью-Йорке, где играл со многими ведущими представителями бибопа того времени. Один из них — Тэд Демерон — оказал большое влияние на игровую манеру Джонса. С 1955 по 1958 Филли Джо Джонс гастролировал и записывал музыку в составе Квинтета Майлса Дейвиса (фортепьяно — Ред Гарланд, саксофон — Джон Колтрейн, контрабас — Пол Чемберс). Майлс Дейвис позже отмечал, что Джонс был лучшим ударником, с которым он сотрудничал, в своей автобиографии Дейвис заметил, что в после окончания их сотрудничества в игре каждого нового ударника он пытался услышать манеру Филли Джо Джонса.
После 1958 года Джонс пробовал играть в качестве солиста, но в итоге продолжил играть в составе коллективов с другими музыкантами, в частности с Биллом Эвансом и Хэнком Мобли. Эванс также часто повторял в интервью, что Филли Джо был лучшим ударником, с которым он играл вместе.
После выступления с Сарой Воэн и Эрролом Гарнером на Западноберлинском фестивале в 1967 году, Джонс решил остаться в Европе. В течение двух лет (1967-1969) он преподавал в специально организованной школе в лондонском Хампстеде, но не получил разрешения на работу в других местах из-за противодействия британского профсоюза музыкантов Musicians' Union.
С 1981 года Джонс посвятил себя работе в ансамбле Dameronia, который исполнял музыку, написанную Тэдом Демероном, в этой группе он был солистом до собственной смерти в 1985.

Дискография

В качестве солиста 
 1958: Blues for Dracula (Riverside)
 1959: Drums Around the World (Riverside)
 1959: Showcase (Riverside)
 1960: Philly Joe's Beat (Atlantic)
 1961: Together! (Atlantic) — с Элвином Джонсом
 1968: Mo' Joe (Black Lion)
 1977: Mean What You Say (Sonet)
 1977: Philly Mignon (Galaxy)
 1978: Drum Songs (Galaxy)
 1979: Advance! (Galaxy)
 1980: Round Midnight (Lotus LOP 14.073) Записано на студии PeSaro, Италия, 1966
 1981: Octet (Marge)
 1982: To Tadd with Love (Uptown)

В качестве исполнителя 

С Четом Бейкером
 Chet Baker in New York (Riverside, 1958)
 Chet Baker Introduces Johnny Pace (Riverside, 1958) — С Джонни Пейсом
'С Эвансом Бредшоу'
 Look Out for Evans Bradshaw! (Riverside, 1958)
С Клиффордом Брауном
 Memorial Album (Blue Note, 1953)
С Кенни Баррелом
 Ellington Is Forever Volume Two (Fantasy, 1975)
С Джо Кастро
 Mood Jazz (Atlantic, 1957)
С Сержем Халовым
 Blue Serge (Capitol, 1956)
С Сонни Кларком
 Cool Struttin' (Blue Note, 1958)
С Джоном Колтрейном
 Blue Train (Blue Note, 1957)
С Майлсом Дейвисом
 The Musings of Miles (Prestige, 1955)
 Miles: The New Miles Davis Quintet (Prestige, 1956)
 Cookin' with The Miles Davis Quintet (Prestige, 1956)
 Relaxin' with The Miles Davis Quintet (Prestige, 1956)
 Workin' with The Miles Davis Quintet (Prestige, 1956)
 Steamin' with The Miles Davis Quintet (Prestige, 1956)
 'Round About Midnight (Columbia, 1957)
 Porgy and Bess (Columbia, 1958)
 Milestones (Columbia, 1958)
 Someday My Prince Will Come (Columbia, 1961)
С Кенни Дрю
 Kenny Drew Trio (Riverside, 1956)
 Pal Joey (Riverside, 1957)

С Биллом Эвансом
 Everybody Digs Bill Evans (Riverside, 1958)
 California Here I Come (Verve, 1967)
 Interplay (Riverside, 1962)
С Артом Фармером
 Art Farmer Quintet featuring Gigi Gryce (Prestige, 1955)
 Brass Shout (United Artists, 1959)
С Редом Гарландом
 Red's Good Groove (Jazzland, 1962)
 Keystones! (Xanadu, 1977)
С Бенни Голсоном
 The Other Side of Benny Golson (Riverside, 1958)
 Benny Golson and the Philadelphians (United Artists, 1958)
С Декстером Гордоном
 Dexter Calling... (Blue Note, 1961)
С Бенни Грином
 Bennie Green with Art Farmer — with Art Farmer (1956)
С Джонни Гриффином
 Way Out — with Johnny Griffin (1959)
С Эрни Генри
 Seven Standards and a Blues (Riverside, 1957)
 Last Chorus (Riverside, 1956-57)
С Элмо Хоупом
 The Elmo Hope Trio (Blue Note, 1953)
 Here's Hope! (Celebrity, 1961)
 High Hope! (Beacon, 1961)
 Homecoming! (Riverside, 1961)
 Sounds from Rikers Island (Audio Fidelity, 1963)
 The Final Sessions (Evidence, 1966 [1996])
С Фредди Хаббардом
 Goin' Up (Blue Note, 1960)
 Hub Cap (Blue Note, 1961)
 Here to Stay (Blue Note, 1962)
С Милтом Джексоном и Уэсом Монтгомери
 Bags Meets Wes! (Riverside, 1962)

С Эбби Линкольном
 It’s Magic (Riverside, 1958)
 Abbey Is Blue (Riverside, 1959)
С Блю Митчелом
 Big 6 (Riverside, 1958)
 Smooth as the Wind (Riverside, 1961)
С Хэнком Мобли
 Hank (Blue Note, 1957)
 Poppin' (Blue Note, 1957)
 Workout (Blue Note, 1961)
 Another Workout (Blue Note, 1961)
 No Room for Squares (Blue Note, 1963)
С Дж. Р. Монтероузом
 J. R. Monterose (Blue Note, 1956)
С Артом Пеппером
 Art Pepper Meets the Rhythm Section (Riverside, 1957)
С Бадом Пауэллом
 Time Waits (Blue Note, 1958)
С Сонни Роллинсом
 Tenor Madness (Riverside, 1956)
 Newk's Time (Blue Note, 1957)
С Арчи Шеппом
 Archie Shepp & Philly Joe Jones — (America, 1969)
С Джимми Смитом
 Softly as a Summer Breeze (Blue Note, 1958)
С Сонни Ститом
 Sonny Stitt & the Top Brass (Atlantic, 1962)
С Терри Кларком
 Serenade to a Bus Seat (Riverside, 1957)
 In Orbit (Riverside, 1958)
С Беном Уэбстером
 Soulmates (Riverside, 1963) — с Джо Завинулом
С Филом Вудсом
 Pairing Off (Prestige, 1956)
С Говардом МакГи
 Howard McGhee Quintet - That Bop Thing 1955 (Affinity, 1982)

Примечания

Ссылки 
 Aудио
 Видео

Джазмены США